Dans la Bible hébraïque, la Sorcière d'Endor ou pythonisse d'Endor (village cananéen situé probablement sur le Mont Moréh) est une femme qui appelle le fantôme du prophète Samuel récemment décédé, à la demande de Saül, roi d'Israël.
 Dans l'univers de Star Wars, Endor est une planète autour de laquelle gravite la lune forestière d'Endor qui sert de base à la construction de l'Étoile de la mort , dans l' Le Retour du Jedi. Voir aussi la page d'homonymie .
 Dans l'univers du Seigneur des anneaux de l'écrivain ,  (ou ) signifie Terre du Milieu en quenya, ainsi que  ;  est le terme sindarin.